Са́ммит — встреча на высшем уровне. Также Саммит (, ) может означать:

Топонимы в США 
  — статистически обособленная местность в Аризоне.
 Саммит — город в Арканзасе.
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Нью-Джерси.
  — город в Нью-Йорке.
  — город в Южной Дакоте.
 
 Тауншипы:
 Саммит — тауншип в округе Белтрами, Миннесоте.
 Саммит — тауншип в Мичигане.
 Саммит — тауншип в округе Стил, Миннесоте.

Здания
 Саммит — небоскрёб в Гонконге.
 Саммит (с 2003 года — Лейквуд-чёрч-сентрал-кампус) — с 1975 по 2003 год здание было ареной. С 2003 года — мега-церковь.
 Саммит — аэропорт в США.

Фильмы
 Саммит — копродукционный драматический фильм Аргентины, Франции и Испании 2017 года, поставленный режиссёром Сантьяго Митре.
 Саммит — кинофильм режиссёра Джорджо Бонтемпи, вышедший на экраны в 1968 году.

См. также 
 Пэт Саммитт (род. 1952) — баскетбольный тренер.
 Summit (суперкомпьютер)